Andenbahn steht für verschiedene Eisenbahnen im Andenraum, darunter:
Ferrocarril del Sur (Peru)
Ferrocarril Central Andino
Transandenbahn